Stazione meteorologica di Torino Centro se stai cercando la stazione meteorologica di Torino
Stazione meteorologica di Torino Caselle se stai cercando la stazione meteorologica di Torino Caselle
Stazione meteorologica di Torino Bric della Croce se stai cercando la stazione meteorologica di Torino Bric della Croce